

Sciences et techniques 
 Courage est l'un des arcs de la planète Neptune.

Sciences humaines et sociales  
 Le courage désigne la capacité à surmonter sa peur.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Courage fuyons, film français d'Yves Robert, sorti en 1979.
 Courage, le chien froussard, série télévisée d'animation américaine.
 Catherine Courage, série française de 1973.
 Le Courage d'aimer, film de Claude Lelouch sorti en 2005.

 Édition 
 Le Courage est une revue littéraire annuelle fondée en 2015 par Charles Dantzig.

 Littérature et théâtre 
 Courage, poème de Paul Éluard, écrit an 1943.
 Courage, roman de Danielle Steel, paru en France en 2003.
 Courage !, épisode du petit Nicolas publié dans Les Vacances du petit Nicolas.
 Mère Courage et ses enfants, pièce de théâtre de Bertolt Brecht.

 Musique 
 Courage, album studio de la chanteuse Céline Dion sorti en 2019.
 Courage'', album studio de la chanteuse américaine Paula Cole sorti en 2007.

Sports 
 Courage Compétition, écurie de course automobile fondée par le pilote Yves Courage. Elle appartient depuis 2007 au Groupe Oreca.
 Courage C60, Courage C65, Courage LC70, modèles construits par Courage Compétition.

Patronyme 

 Alexander Courage (1919-2008), compositeur de musique et acteur américain.
 Piers Courage (1942-1970), pilote automobile anglais.
 Yves Courage, pilote automobile français, constructeur des Courage.

Patronyme normand